Jomard ist der Familienname folgender Personen:

 Edmé François Jomard (1777–1862), französischer Geograf und Ägyptologe
 Jean-Baptiste Jomard (1780–1868), französischer Ingenieur